Снежная яма:

 Снежная яма — укрытие, убежище, хижина.
  — трещина в Таконических горах, в которой снег можно найти далеко в летнее время; штат Нью-Йорк, США, вдоль хребта между Лысой горой и .

См. также 
 Большая и Малая Снежные Ямы () — большие ледниковые кары (чашеобразные углубления) на северном и восточном склонах равнины Высока-Плань на польской стороне гор Крконоше.

Примечания